

События 
 1 января — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, который фактически свёл на нет права провинциальных штатов в Австрийских Нидерландах. Дополняющий его указ издан 12 марта.
 11 января — Уильям Гершель открывает спутники Урана — Титанию и Оберон.
 27 февраля — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ, передавший австрийскому правительству контроль над финансами Венгрии.
 Создание в Дании Государственной кредитной кассы. Указ, ограничивавший право землевладельца сгонять крестьянина-чиншевика с земли.
 Штатгальтер Вильгельм возвращается в Голландию при помощи прусских войск. Наиболее революционные элементы покидают страну, около 5 тыс. эмигрантов бежали во Францию.
 1787—1788 — Экономический кризис во Франции.
 Собрание нотаблей во Франции. Решительная оппозиция королю и требование реформ.
 Торговый договор России с Португалией.
 1787—1822 — Правитель части Балкан Али-паша Янинский (ок.1744-1822).
 24 августа — началась Русско-турецкая война (1787—1792).
 Русские войска выведены из Грузии.
 Государственный деятель Нгуен Хыу Тинь казнён тэйшонами. Примкнул к восстанию, затем перешёл на сторону Ле.
 Восставшие назначили город Конкорд местом сбора для похода на Бостон. Их собралось около 15 тыс. Армия генерала Линкольна разбила их и заставила отступить из Массачусетса. Национализация правительством Конфедерации северо-западных земель. Весна — Созван конституционный конвент в Филадельфии.
 17 сентября — Принятие второй Конституции США. В штатах избраны свои конвенты, 12 из которых одобрили Конституцию. Род-Айленд отверг её путём референдума.
 28 ноября — в Версале между Францией и Вьетнамом подписан Договор о наступательном и оборонительном союзе. Франция обязалась оказать военную помощь принцу Нгуен Аню в борьбе с тэйшонами в обмен на исключительные привилегии и передачу Франции о. Пуло-Кондор и контроля над бухтой Дананга. Не выполнен в связи с Французской Революцией.

Наука

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1787 году
 24 января — Кристиан Людвиг Брем, немецкий орнитолог.
 16 марта — Георг Ом, немецкий физик.
 11 мая — Альфред Кандид Фердинанд Виндишгрец, австрийский фельдмаршал (ум.1862)
 18 мая — Батюшков, Константин Николаевич — русский поэт.
 7 июня — , английский геолог и палеонтолог.
 19 июня — Павел Петрович Свиньин, русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, коллекционер (ум. 1839).
 14 августа — Николай Иванович Греч, русский писатель, филолог, издатель, редактор (ум. 1867).
 15 августа — Александр Александрович Алябьев, русский композитор (ум. 1851).
 4 октября — Франсуа Пьер Гийом Гизо, французский историк и политический деятель (ум. 1874).
 4 ноября — Эдмунд Кин, английский актёр.
 17 ноября — Луи Дагер, изобретатель фотографии.
 21 ноября — Брайан Уоллер Проктер, английский поэт и драматург писавший под псевдонимом «Барри Корнуолл».
 22 ноября — Расмус Раск, датский лингвист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1787 году
 4 февраля — Помпео Батони, итальянский художник.
 21 мая — Синесий (Иванов), схиархимандрит иркутского Вознесенского монастыря, преподобный Русской церкви.
 28 мая — Леопольд Моцарт, австрийский скрипач и композитор, отец Вольфганга Амадея Моцарта.
 20 июня — Карл Фридрих Адель, немецкий композитор.
 28 октября — Иоганн Карл Август Музеус (р. 1735), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника «Народные сказки немцев».
 15 ноября — Кристоф Виллибальд Глюк, немецкий композитор.

См. также

Примечания